Krzyż Ogniowy – odznaczenie belgijskie nadawane za udział w I wojnie światowej
 Krzyż Ogniowy lub Ognisty Krzyż – paramilitarna francuska organizacja nacjonalistyczna
 Krzyż Ogniowy lub Ognisty Krzyż – dwuodcinkowy amerykański serial z 1989 o Ku Klux Klanie
 Krzyż Ogniowy – odznaczenie węgierskie nadawane za udział II wojnie światowej